Benedito, o Mouro — conhecido pelos católicos em Portugal e nos países de expressão portuguesa como São Benedito

Municípios 
São Benedito (Ceará)
São Benedito do Sul — em Pernambuco

Distritos e bairros 
São Benedito (distrito de Santa Luzia)
São Benedito (Santa Luzia)
São Benedito (Juiz de Fora)
São Benedito (Pau dos Ferros)

Desambiguações de topônimos